Levante kan syfta på:
 Levante, Spanien – en benämning av östra kusten på Iberiska halvön
 Levante (vind) – en ostlig ihållande mycket kraftig vind i medelhavsområdet
 Levante (företag) – ett italienskt företag
 Levante UD – en spansk fotbollsklubb från staden Valencia

Se även
 Levanten
 Valenciabukten (Levantebukten)